Adolf Lindgren henviser til:

 Adolf Lindgren (politiker) (1864–1938), svensk direktør og rigsdagsmand
 Adolf Lindgren (musikhistoriker) (1846–1905), svensk musikhistoriker